Сијера Леоне је слала спортисте на сваке Летње олимпијске игре од 1968, са изузетком 1972. и 1976.. Ниједан спортиста из Сијера Леоне није учествовао на било којим Зимским олимпијским играма. Налази се у групи земаља које нису освајале олимпијске медаље.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Сијера Леонеа по спортовима на ЛОИ 

Разлика у горње две табеле у броју учесника (13), мушкараца (10) и жена (3) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Hawanatu Bangura, 16 година и 232 дана Атина 2004. атлетика
 Најстарији учесник: Baba Ibrahim Suma-Keita, 41 година и 166 дана Сеул 1988. атлетика
 Највише медаља: - 
 Прва медаља: -
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 Резултати Сијеза Леоне на ОИ

Сијера Леоне на Летњим олимпијским играма